Cette page est une annexe à l'article « canal de la Marne au Rhin ».

Profil 
De Frouard (Pk 154.600)   à   Strasbourg (Pk 313.025) 

(1) Nivellement général de la France

Tracé 

Légende du Schéma

Notes et références 

Moselle
Moselle
Cours d'eau en Meurthe-et-Moselle